Hoofdtelwoord: een telwoord dat een aantal weergeeft
 Kardinaliteit van een verzameling: de veralgemening van het "aantal elementen in een verzameling" (eindig, aftelbaar oneindig, of overaftelbaar)
 Kardinaalgetal of machtigheid: een veralgemening van een natuurlijk getal die gebruikt wordt om de kardinaliteit (grootte) van een verzameling weer te geven